Тембладерас има више значења:

 Тембладерас (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тембладерас (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику